Tomas Žvirgždauskas (Vilnius, 18 de Março de 1975) é um futebolista lituano.

Com passagens pelo Widzew Łódź e FK Žalgiris Vilnius, defende atualmente o Halmstads BK.

Futebolistas da Lituânia
Futebolistas do Widzew Łódź
Futebolistas do FK Žalgiris
Futebolistas do Halmstads BK
Naturais de Vilnius
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol